La Coupe d'Europe de kin-ball 2008 est la deuxième édition organisée par la FIKB. Elle a lieu pour la première fois en Allemagne à Sarrelouis du 29 octobre au 2 novembre.

Équipes présentes pour la phase finale 

Localisation :

Règles 
Les trois meilleures équipes après les matchs de poule accèdent à la finale. La couleur rose est conservée pour cette compétition.

Matchs

Homme 
- Match Poule 1

- Match Poule 2

- Match Poule 3

- Match Poule 4

- Classement Poule

- Finale

Femme 

- Match Poule 1

- Match Poule 2

- Match Poule 3

- Match Poule 4

- Match Poule 5

- Classement Poule

- Finale

Liens externes 
 Fédération française
 Fédération belge

Compétition de kin-ball
Kin-ball Europe 2008
Kin-ball Europe
Kin-ball Europe